Bischoff steht für:
 Bischoff (Familienname), ein deutscher Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Bischoff-Werke in Recklinghausen
 Privatbrauerei Bischoff in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bischof (Begriffsklärung)
 Latinisierte Namensform: Episcopius
 Grad Bischoff